Naka (Ibaraki), een stad in de Japanse prefectuur Ibaraki
 District Naka (Ibaraki),een district in de Japanse prefectuur Ibaraki 
 Naka (Tokushima), een gemeente in de Japanse prefectuur Tokushima
 District Naka (Tokushima),een district in de Japanse prefectuur Tokushima 
 District Naka (Kanagawa),een district in de Japanse prefectuur Kanagawa 
 Naka (kruiser), een kruiser van de Japanse Keizerlijke marine
 Nakagawa, een Japanse rivier